La famille Trpimirović (croate : Trpimirovići) est une famille noble de Croatie qui connait son apogée au début du  jusque fin .

Histoire

Arbre généalogique des Trpimirović 
Avertissement: cet arbre est à prendre avec précaution car plusieurs versions divergent.

Référence 
 http://genealogy.euweb.cz/balkan/balkan1.html

Lien interne 
 Liste des souverains de Croatie

Histoire de la Croatie
Trpimirović
Ban de Croatie
Ban de Bosnie
Famille noble croate du haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom